Олімп (Олімпас , Олімпій, Олімпан) — один із 70 апостолів православної церкви, учень святого Петра. Згаданий у Посланні до римлян.

Про Олімпа коротко розповідав у «Житіях святих» Данило Туптало: «Олімп та Родіон пішли за святим апостолом Петром, разом у місті Римі посічені були від Нерона».

День поминання Олімпа припадає на 23 листопада чи 10 листопада за старим стилем.

Література 
 Туптало Данило Житія святих (Четьї Мінеї). Том ІІІ: Листопад / пер. із ц.-сл. В. Шевчук. — Львів. Свічадо, 2009. — 580 с. — ISBN 978-966-395-093-8.

Апостоли з 70
Святі